Agence nationale de l'aviation civile peut faire référence à :
 Agence nationale de l'aviation civile (Burkina Faso) ;
 Agence nationale de l'aviation civile du Bénin ;
 Agence nationale de l'aviation civile (République du Congo) ;
 Agence nationale de l'aviation civile du Gabon ;
 Agence nationale de l'aviation civile du Mali ;
 Agence nationale de l'aviation civile (Mauritanie) ;
 Agence nationale de l'aviation civile (Niger) ;
 Agence nationale de l'aviation civile du Sénégal ;
 Agence nationale de l'aviation civile du Togo.

Voir aussi